Го́рнунг — фамилия.

Известные носители 
 Горнунг, Анастасия Васильевна (урождённая Петрово-Соловово; 1897—1956) — русская детская поэтесса и прозаик, жена Льва Горнунга.
 Горнунг, Борис Владимирович (1899—1976) — русский советский филолог, лингвист, переводчик.
 Горнунг, Лев Владимирович (1902—1993) — русский советский поэт, переводчик, фотограф, мемуарист.
 Горнунг, Михаил Борисович (1926—2009) — учёный-географ, библиофил, нумизмат, москвовед.

Примечания

См. также 
 Хорнунг